Михаил Михайлович Жуков:
 Жуков, Михаил Михайлович (1728—1803) — действительный тайный советник, сенатор.
 Жуков, Михаил Михайлович (1893—1972) — советский геолог, доктор наук, профессор.
 Жуков, Михаил Михайлович (род. 1937) — глава парламента Марий Эл.